El nombre de Ermita de Nuestra Señora de la Oliva, o cualquiera de sus variantes: Ermita de la Virgen de la Oliva, es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Virgen de la Oliva.

Advocación 
 Nuestra Señora de la Oliva

Ermitas

en España 
 Ermita de Nuestra Señora de la Oliva, iglesia católica en la localidad de Escóbados de Abajo, provincia de Burgos.
 Ermita de la Virgen de la Oliva, iglesia católica en la localidad de Patones, provincia de Madrid.
 Ermita de Nuestra Señora de la Oliva, iglesia católica en la localidad de Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz.

Iglesias
 Iglesia de la Virgen de la Oliva, en Ejea de los Caballeros, empezó siendo una ermita también.